Таиланд официально разделён на 76 провинций и столичный округ Бангкок.

Список провинций Таиланда

Примечания

Ссылки

См. также 
 Административное деление Таиланда
 Города Таиланда

 
Провинции
Таиланд